

Patronyme
 André Leysen,  (1927-2015), est un homme d'affaires belge originaire d'Anvers.
 Bart Leysen, (1969- ), est un ancien coureur cycliste belge.
 Edmond Leysen, (1888-1967), est un homme politique belge.
 Frie Leysen (1950-2020), directrice de festivals belge.
 Johan Leysen, (1950- ), est un acteur belge.
 Thomas Leysen, (1960- ), est un homme d'affaires belge, fils d'André Leysen.

Homonymie
Homonymie de patronyme